Томаш Петрик (; род. 31 октября 1980, Модра) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборной Словакии участник 4-х Олимпиад (2006—2012).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Словакии